peut désigner : 
 une gwerz de Basse-Bretagne datant du Moyen-Âge.
 un nom breton attesté dans cette gwerz.
 un groupe de musique traditionnelle bretonne.